La UEFA Youth League 2016-17 è la quarta edizione della UEFA Youth League, competizione giovanile europea di calcio organizzata dalla UEFA.

Il campione in carica è il Chelsea. Tuttavia la squadra non ha la possibilità di difendere il titolo in quanto al campione in carica della Youth League non viene riconosciuta la qualificazione automatica, la prima squadra ha mancato la qualificazione alla UEFA Champions League 2016-2017 e la formazione giovanile non ha vinto la Professional U18 Development League 2015-16 (campionato primaverile inglese).

L'edizione è stata vinta dal Salisburgo che ha battuto per 2-1 il Benfica.

Squadre 
Un totale di 64 squadre provenienti da un minimo di 32 delle 55 associazioni membri della UEFA partecipano alla competizione. Queste sono divise in due sezioni:
 Le squadre giovanili dei 32 club qualificati alla fase a gironi della UEFA Champions League 2016-17 entrano nel percorso della UEFA Champions League.
 I campioni nazionali giovanili delle prime 32 associazioni, secondo i loro coefficienti UEFA nazionali del 2015 entrano nel percorso dei campioni nazionali (associazioni senza un campione nazionale giovanile, così come campioni nazionali già inclusi nel percorso di UEFA Champions League sono sostituiti dalla successiva associazione nel ranking UEFA).

Restrizioni rose 
Possono essere registrati giocatori nati a partire dal 1º gennaio 1998 in avanti, con un massimo di tre giocatori per squadra nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1997.

Date dei turni e dei sorteggi 
Il calendario della competizione è il seguente (tutti i sorteggi si svolgeranno presso la sede UEFA di Nyon, in Svizzera, salvo diversa indicazione).

 Note
 Per la fase a gironi del percorso della UEFA Champions League, in linea di principio le squadre giocano le loro partite di martedì e mercoledì, lo stesso giorno in cui le corrispondenti squadre senior in UEFA Champions League; tuttavia partite possono anche essere giocate in altre date, tra il lunedì e il giovedì.
 Per il percorso dei campioni nazionali il primo e il secondo turno, in linea di principio le partite si giocano il mercoledì; tuttavia le partite possono anche essere giocate in altre date, tra il lunedì, martedì e giovedì.
 Per i play-off, gli ottavi di finale e i quarti di finale, in linea di principio le partite si giocano il martedì e il mercoledì; tuttavia le partite possono anche essere giocate in altre date, a condizione che siano completate prima delle seguenti date:
 Play-off: 12 febbraio 2016
 Ottavi di finale: 26 febbraio 2016 
 Quarti di finale: 18 marzo 2016

Percorso "UEFA Champions League" 
Per il percorso della UEFA Champions League, le 32 squadre sono state divise in otto gruppi di quattro. Non è stato disputato un sorteggio separato, con composizioni di gruppo identiche a quelle per la fase a gironi della UEFA Champions League 2016-2017, che si è tenuta il 25 agosto 2016, alle 18:00 CEST, al Grimaldi Forum di Monaco.

In ciascun gruppo, le squadre giocano l'una contro l'altra in casa e in trasferta in un formato round robin. Gli otto vincitori del gruppo avanzano al round di 16, mentre gli otto secondi classificati avanzano agli spareggi, dove si uniscono ai vincitori dell'ottavo secondo round del Domestic Champions Path. Le giornate dei match sono 13-14 settembre, 27-28 settembre, 18-19 ottobre, 1–2 novembre, 22–23 novembre e 6–7 dicembre 2016.

|Le squadre sono classificate in base a punti (3 punti per una vittoria, 1 punto per un pareggio, 0 punti per una sconfitta). Se due o più squadre a pari punti a completamento degli incontri di gruppo, i seguenti criteri sono applicati nell'ordine indicato per determinare la classifica (regolamento articolo 14.03):

 maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone giocate tra le squadre in questione;
 differenza reti del gruppo di partite giocate tra le squadre in questione;
 maggior numero di gol segnati nel gruppo di partite giocate tra le squadre in questione;
 maggior numero di reti segnate fuori casa nel gruppo disputate tra le squadre in questione;
 se, dopo aver applicato i criteri 1-4, le squadre hanno ancora un pari classifica, i criteri da 1 a 4 si applicano esclusivamente alle partite tra le squadre in questione per determinare la loro classifica finale. Se questa procedura non porta a una decisione, si applicano i criteri da 6 a 12;
 superiore differenza reti in tutte le partite del girone;
 maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;
 maggior numero di gol in trasferta segnati in tutte le partite del gruppo;
 maggior numero di vittorie in tutte le partite del gruppo;
 maggior numero di vittorie in trasferta in tutto il girone;
 inferiori i punti disciplinari e Totale è basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, l'espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti);
 sorteggio.

Gruppo A 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo B 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo C 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo D 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo E 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo F 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo G 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo H 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Percorso "Campioni nazionali" 
Per il percorso dei Campioni nazionali, le 32 squadre sono state sorteggiate in due turni di andata e ritorno. Non ci sono state teste di serie, ma le 32 squadre sono state divise in quattro gruppi definiti da criteri sportivi e geografici precedenti al sorteggio. Nel primo turno, le squadre dello stesso gruppo sono accoppiate una contro l'altra. Nel secondo turno, i vincitori del Gruppo 1 sfidano i vincitori del Gruppo 2, ed i vincitori del Gruppo 3 si confrontano con i vincitori del Gruppo 4. L'ordine di andata e ritorno delle gare viene anch'esso deciso dal sorteggio.

Se i punteggi complessivi sono uguali dopo il ritorno, la regola dei gol in trasferta è usata per decidere il vincitore. Se il vincitore non c'è, la partita viene decisa dai calci di rigore (i tempi supplementari non si giocano).

Primo turno 
L'andata si gioca il 21 e il 29 settembre, mentre il ritorno si disputa il 5 e 19 ottobre 2016. I 16 vincitori del primo turno avanzano al secondo turno.

Secondo turno 
L'andata si è giocato il 2 e 9 novembre, mentre il ritorno si disputa il 22 e 30 novembre 2016. Gli 8 vincitori del secondo turno avanzano ai play-off, dove incontrano le seconde classificate dei gironi del percorso "UEFA Champions League".

Play-off

Fase ad eliminazione diretta 
Per la fase a eliminazione diretta, le 16 squadre sono sorteggiate in un torneo ad eliminazione diretta con la formula della partita secca. Il meccanismo del torneo per ogni turno è il seguente:
 Nel sorteggio per gli ottavi di finale, le otto squadre vincitrici dei gruppi del percorso della UEFA Champions League sono sorteggiate contro le otto vincitrici dei play-off. Le squadre dello stesso gruppo dal percorso della UEFA Champions League non possono essere sorteggiate tra loro, ma squadre della stessa federazione si possono incontrare. Il sorteggio determina anche la squadra di casa per ogni ottavo di finale.
 Nel sorteggio dai quarti di finale in poi non ci sono teste di serie e squadre dello stesso gruppo o della stessa federazione si possono incontrare. Il sorteggio determina anche la squadra di casa per ogni quarto di finale, e la squadra di "casa" per criteri burocratici per ciascuna semifinale e per la finale (che si giocano in campo neutro).
Se dopo i tempi regolamentari il risultato è un pareggio, la partita è decisa dai calci di rigore (i tempi supplementari non si giocano).

Le squadre qualificate sono:

Tabellone

Ottavi di finale 
Gli incontri degli ottavi di finale si sono giocati il 21 e il 22 febbraio 2017.

Quarti di finale 
I quarti di finale si sono giocati tra il 7 e l'8 marzo 2017.

Semifinali 
Le semifinali si sono giocate il 21 aprile 2017 allo Stadio Colovray di Nyon.

Finale

Note

Voci correlate 
 UEFA Champions League 2016-2017

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 UEFA Youth League (sito ufficiale)

2016-2017
Calcio nel 2016
Calcio nel 2017